Pfaffengraben heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Pfaffengraben (Gemeinde Neuhaus), Ort bei Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Gewässer:
 Pfaffengraben (Bartelsgraben), linker Zufluss des Bartelsgrabens (zur Wern) bei Niederwerrn, Landkreis Schweinfurt, Bayern 
 Pfaffengraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale bei Wolfsmünster, Gemeinde Gräfendorf, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Pfaffengraben (Itz), indirekter linker Zufluss der Itz bei Großheirath, Landkreis Coburg, Bayern
 Pfaffengraben (Kessach), rechter Zufluss der Kessach bei Oberkessach, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 Pfaffengraben (Kuhbach), rechter Zufluss des Kuhbachs bei Kemmeten, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Pfaffengraben (Leitzach), rechter Zufluss des Elbachs bei Durham, Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Pfaffengraben (Onolzbach), rechter Zufluss des Onolzbachs bei Neudorf, kreisfreie Stadt Ansbach, Bayern
 Pfaffengraben (Regen), linker Zufluss des Regen in Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Pfaffengraben (Schwarzlofer), linker Zufluss der Schwarzlofer bei der Wirtalm, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Pfaffengraben (Sormitz), rechter Zufluss der Sormitz vor Hockeroda, Gemeinde Kaulsdorf, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Pfaffengraben (Suhl), linker Oberlauf der Suhl (Weihe) beim Sommerschloss Blumenstein, Gemeinde Wildeck, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Pfaffengraben (Thayamühlbach), Kanal des Thayamühlbachs in Laa an der Thaya, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Pfaffengraben (Weißenbach), linker Zufluss des Weißenbachs (zur Halbammer) im Gemeindegebiet von Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, an der Grenze zu Halblech im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Täler:
 Pfaffengraben (Eibenstein), bei Eibenstein an der Thaya im Waldviertel, Niederösterreich
 Pfaffengraben (Hauptkamm des Höllengebirges), Karst-Trockental und Talpasslage (1345 m) im Höllengebirge oberhalb der Langbathseen, Oberösterreich
 Pfaffengraben (Kamptal), unterhalb des Ottensteiner Stausees im Waldviertel, Niederösterreich
 Pfaffengraben (Weißenbach), Talung bei Weißenbach an der Enns und Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Oberösterreich
 Pfaffengraben (Hengsberg), bei Hengsberg, Westeirisches Riedelland, Steiermark
 Steinacher Pfaffengraben, Karst-Trockental im Höllengebirge oberhalb von Stainach am Attersee, Oberösterreich

Siehe auch:
 Pfaffenbach
 Pfaffenstockgraben, rechter Zufluss des Sulzbachs (zum Reutibach) in Grundsheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Pfarrgraben